Bedlam kan syfta på:

 Bethlem Royal Hospital – Londons första mentalsjukhus

Platser
 Bedlam, North Yorkshire – en by i England
 Bedlam, Shropshire – en ort nära Bitterley i Shropshire, England
 Bedlam Theatre – en teater i Edinburgh

Underhållning
 Bedlam (1946) – en film från 1946
 Bedlam (TV-serie) – en brittisk TV-serie från 2011

Litteratur
 Bedlam (fiktiv figur) –en sciencefictionroman av John Brosnan
 Bedlam (rollfigur) – en Marvel Comics-rollfigur
 Bedlam (Rebel Angels) – ett mentalsjukhus i boken Rebel Angels av Libba Bray
 The Bedlam – en psykiskt sjuk rollfigur i pjäsen The Roses of Eyam
 Tom o' Bedlam – en dikt utan känd upphovsman, skriven cirka år 1600
 Bedlam (bok) – en roman av Ally Kennen
 Tom o' Bedlam – rollfiguren Edgars alias i pjäsen Kung Lear

Musik
 Bedlam (brittisk musikgrupp) – ett brittiskt rockband
 Bedlam (amerikansk musikgrupp) – ett amerikanskt rockband
 Bedlam (rappare) – en amerikansk rapgrupp
 Bedlam (låt av The Bel-Airs) – en låt av The Bel-Airs
 Bedlam in Belgium – en sång av AC/DC
 Bedlam (EP) – en EP av Twilightning
 Bedlam sound system – ett brittiskt musikkollektiv
 Back to Bedlam – album av James Blunt